Az XLS rövidítés lehet:
 a Microsoft Excel táblázatkezelő program fájlformátuma
 a Cadillac XLS 2003-as autó-prototípusa
 a szenegáli Saint-Louis repülőtér IATA azonosítója